Personen met de achternaam McQueen
Alexander McQueen, Brits modeontwerper
Armelia McQueen, Amerikaanse actrice
Geoff McQueen, Brits televisiescenarist
Steve McQueen (acteur), Amerikaans acteur
Steven R. McQueen, Amerikaans acteur
Steve McQueen (regisseur), Britse regisseur en kunstenaar
Tanya McQueen, Amerikaans televisiepersoonlijkheid

Film
 McQueen, documentaire uit 2018 over Brits modeontwerper Alexander McQueen

Fictief figuur
Lightning McQueen, personage uit de Amerikaanse animatiefilm Cars